Le petit train est une expression qui qualifie de nombreux trains et plusieurs œuvres.

Trains et transports 
 Le petit train est un véhicule routier destiné à des parcours et visites touristiques.
 Le petit train d'Artouste, dans le département des Pyrénées-Atlantiques (France).
 Le P'tit Train du Nord, ancien service de train Montréal / Mont-Laurier, au Québec (Canada).
Parc linéaire Le P'tit Train du Nord, une piste cyclable de plus de 232 km empruntant l'ancienne voie ferrée, entre Bois-des-Filion et Mont-Laurier (Québec, Canada)
 Le petit train de banlieue (PTB), train de voyageurs Dakar-Rufisque, au Sénégal.

Œuvres

Musique 
 Le Petit Train, chanson d'André Claveau, paroles et musique de Marc Fontenoy (1952).
 Tchou, tchou le petit train, chanson de Dorothée (1981).
 Le Petit Train, chanson des Rita Mitsouko, sur l'album Marc et Robert (1988).
 Le Petit Train, reprise de la chanson des Rita Mitsouko par Tryo dans leur album Né quelque part (2014)

Cinéma 
 Le Petit Train du Far West, film américain de Richard Sale (1950).

Divers 
 Le Petit Train des Schtroumpfs, une des histoires de l'album de bande dessinée L'Étrange Réveil du Schtroumpf paresseux de Peyo (1991).